Negreiros steht für:
 Negreiros (Barcelos), Ort in Portugal

Negreiros ist der Familienname folgender Personen:

 José Sobral de Almada Negreiros (1893–1970), portugiesischer Universalkünstler, der vor allem als Maler tätig war
 João Negreiros (* 1976), portugiesischer Lyriker und Dramatiker